Niemcy:
 Lüder – rzeka w kraju związkowym Hesja
 Lüder – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Uelzen

Osoby:
 Wolfgang Lüder – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Luder